Seydi kan syfta på följande platser:

Iran 

 Şeydī, ort, Bushehr,

Turkmenistan 

 Seydi (ort i Turkmenistan), Mary, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Turkmenistanförgreningar